Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2000 de l'US Open de tennis.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2000
Tennis aux États-Unis en 2000
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2000
Tennis en septembre 2000